Брендлер:
 Брендлер, Александр Адольфович (1909—2012) — советский и российский слесарь.
 Брендлер, Юлия (род. 1975) — немецкая киноактриса.
 Брендлер, Эдуард (1800—1831) — шведский композитор.